Макси́м Семёнович Бры́ксин (1904 — 1969) — участник Великой Отечественной войны, сержант, снайпер 726-го стрелкового полка 395-й стрелковой дивизии, уничтоживший около 300 солдат противника.

Биография 
Родился в Донбассе, русский.

Работал рабочим — шахтёром-врубмашинистом на шахте «57-бис» имени Войкова в городе Свердловске Луганской области.

Участвовал в Великой Отечественной войне с августа 1941 года.  Был снайпером, обучал этому мастерству других бойцов полка, в том числе юного стрелка-добровольца Ку́рку Василия. 

Перед годовщиной Красной Армии, 12 февраля 1942 года, дивизионная газета сообщила, что снайпер Брыксин и его ученики за 5 дней вывели из строя 28 врагов, из них 9 убил или ранил Пётр Фаустов. Военный совет армии прислал на имя Максима Брыксина телеграмму, в которой горячо поздравил его с успехами и объявил благодарность за умелую подготовку метких стрелков.

Летом 1942 года в боях под Батайском Брыксин был тяжело ранен. Санитары вынесли его из-под огня. Однако именная снайперская винтовка с монограммой Военного совета осталась на поле боя. Фашисты подобрали её и состряпали провокационную листовку о добровольной сдаче знаменитого снайпера в плен, которая, конечно же, не могла не бросить тень на репутацию снайпера. 

После выздоровления был послан рядовым бойцом в состав кавалерийского эскадрона. Вскоре вернулся в 726 стрелковый полк и продолжал воевать снайпером.

Весной 1944 года на Днестре снова был тяжело ранен, отправлен в госпиталь, затем демобилизован из армии. 

Вернувшись домой, поступил работать на восстановленную шахту.

В 1969 году Максима Семёновича Брыксина не стало.

Память 
В шахтёрском городе Свердловске живёт и трудится его младший сын — Виктор Брыксин, получивший в наследство от отца горняцкую профессию.

Награды 
 Награждён орденом Красного Знамени.

Примечания

Ссылки 
 А. А. Крупенников. «Солдатский путь. Воспоминания о жизни и воинском долге»
 Свердловчанин Брыксин Максим Семёнович — легендарный снайпер
 Брыксин Максим Семёнович
 К. Крайнюков «Оружие особого рода»

Шахтёры СССР
Снайперы Великой Отечественной войны
Награждённые винтовками, карабинами и автоматами